

Onomastica
Hyman – forma yiddish del nome proprio di persona Chaim

Persone
Bernard H. Hyman – produttore cinematografico statunitense
Dorothy Hyman – atleta britannica
Earle Hyman – attore statunitense
Jeffrey Ross Hyman – vero nome di Joey Ramone, cantante statunitense
Misty Hyman – nuotatrice statunitense
Raoul Hyman – pilota automobilistico sudafricano